

Patronyme

 Pedro Diez Canseco (1815-1893), militaire et homme d'État péruvien, ancien président de la république ;
 Francisco Diez Canseco (1821-1884), militaire et homme d'État péruvien, brièvement président de la république en 1872 ;
  (1889-1975), architecte et homme politique péruvien, maire de Lima entre 1946 et 1947 ;
 Raúl Díez Canseco Terry (1948-), économiste et homme d'État péruvien ;
  (1948-2013), homme politique péruvien ;
  (1949-), homme politique américain, représentant des États-Unis de 2011 à 2013 ;
 Yuridia Valenzuela Canseco (1964-), dite Yuri, chanteuse, actrice et mannequin mexicaine ;
 José Canseco (1964-), ancien joueur de base-ball cubain ;
  (1964-), joueur de base-ball cubain, frère jumeau de José Canseco ;
 Mario Hermoso Canseco (1995-), footballeur espagnol.

Patronyme hispanique